|-
| (68101) 2000 YK121||||22 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68102) 2000 YZ121||||23 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68103) 2000 YM122||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68104) 2000 YU125||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68105) 2000 YV126||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68106) 2000 YK128||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68107) 2000 YG132||||30 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (68108) 2000 YN132||||30 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 68109 Наоміпасачофф (Naomipasachoff)||||17 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68110) 2000 YL135||||17 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68111) 2000 YT139||||27 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68112) 2000 YC143||||19 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68113) 2000 YE143||||21 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68114) 2001 AC||2001 AC||1 січня 2001||Обсерваторія Піскештето||Обсерваторія Піскештето
|-
| (68115) 2001 AA2||||3 січня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (68116) 2001 AZ3||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68117) 2001 AF5||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68118) 2001 AO5||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68119) 2001 AX5||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68120) 2001 AT10||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68121) 2001 AS11||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68122) 2001 AY11||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68123) 2001 AU12||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68124) 2001 AF15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68125) 2001 AO15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68126) 2001 AY15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68127) 2001 AZ15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68128) 2001 AC17||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68129) 2001 AH17||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68130) 2001 AO17||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68131) 2001 AR17||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68132) 2001 AG18||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68133) 2001 AQ18||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68134) 2001 AT18||||4 січня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68135) 2001 AJ20||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68136) 2001 AZ20||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68137) 2001 AF24||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68138) 2001 AU24||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68139) 2001 AV24||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68140) 2001 AA27||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68141) 2001 AX29||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68142) 2001 AX31||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68143) 2001 AK36||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 68144 Mizser||||1 січня 2001||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Ласло Кіш
|-
| (68145) 2001 AF44||||7 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68146) 2001 AJ44||||7 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68147) 2001 AW44||||15 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (68148) 2001 AG45||||15 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (68149) 2001 AM45||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68150) 2001 AC49||||15 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68151) 2001 AO49||||15 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68152) 2001 BO||2001 BO||17 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (68153) 2001 BV||2001 BV||17 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (68154) 2001 BD1||||16 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68155) 2001 BM9||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68156) 2001 BE11||||16 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68157) 2001 BN13||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68158) 2001 BV14||||21 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (68159) 2001 BJ15||||21 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (68160) 2001 BC18||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68161) 2001 BQ21||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68162) 2001 BY21||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68163) 2001 BJ22||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68164) 2001 BD26||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68165) 2001 BH28||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68166) 2001 BM28||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68167) 2001 BV28||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68168) 2001 BN30||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68169) 2001 BD32||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68170) 2001 BS32||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68171) 2001 BL33||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68172) 2001 BE34||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68173) 2001 BG37||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68174) 2001 BY39||||24 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68175) 2001 BL45||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68176) 2001 BK46||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68177) 2001 BY46||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68178) 2001 BJ47||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68179) 2001 BO47||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68180) 2001 BB48||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68181) 2001 BK49||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68182) 2001 BS49||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68183) 2001 BL50||||24 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68184) 2001 BO50||||25 січня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (68185) 2001 BX50||||28 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (68186) 2001 BZ51||||17 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68187) 2001 BY53||||18 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68188) 2001 BZ57||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68189) 2001 BC58||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68190) 2001 BD58||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68191) 2001 BG60||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68192) 2001 BV61||||31 січня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (68193) 2001 BA62||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68194) 2001 BF64||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68195) 2001 BT64||||31 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68196) 2001 BP65||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68197) 2001 BU65||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68198) 2001 BP71||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68199) 2001 BL74||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68200) 2001 BQ76||||26 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

Див. також 
 Список астероїдів

68100